Хаапсалу:
 Хаапсалу — город на северо-западе Эстонии, административный центр уезда Ляэнемаа.
 Хаапсалу — муниципалитет в уезде Ляэнемаа, Эстония.
 Хаапсалу — военный аэродром в уезде Ляэнемаа Эстонии, расположенный на южной окраине города Хаапсалу.
  — бывшая железнодорожная станция в Хаапсалу; см. также Железнодорожный вокзал Хаапсалу.